«Here Comes The Change» () — сингл американской певицы Кеши из саундтрека к фильму «По половому признаку». Выпущен 19 сентября 2018 года.

Предыстория и релиз 
15 сентября Кеша начала в своём instagram-аккаунте обратный отсчёт до выхода новой песни, днём позже она выпустила тизер композиции. 19 сентября состоялась премьера песни, а также официального лирик-видео.

Музыкальное видео 
Музыкальное видео транслировалось в прямом эфире 24 октября 2018 года в 13:00 по восточному поясному времени. Кеша в прямом эфире общалась с фанатами одновременно. Предварительный просмотр видео был выпущен 21 октября 2018 года.

Музыкальное видео показывает партии Кеши в черно-белом исполнении, она поёт на барабанах и гитаре. Её роли переплетаются со сценами из фильма.

Режиссёр Йонас Окерлунд, тот же режиссёр, который снял клип «Praying».

Чарты и продажи

Позиции в чартах

Хронология релиза

Примечания 

Синглы 2018 года
Песни Кеши
Саундтреки 2018 года